Дом Саксен-Веймар () — немецкий княжеский дом, правивший в герцогствах Саксен-Веймар и Саксен-Веймар-Эйзенах. Дом Саксен-Веймар является старшей ветвью эрнестинской линии Веттинов, которая, в свою очередь, является старшей в доме Веттин.

История 
Первым герцогом Саксен-Веймарским был Иоанн Вильгельм, второй сын Иоганна Фридриха Великодушного, утратившего в 1547 году титул саксонского курфюрста после поражения в Шмалькальденской войне. После смерти Иоганна Фридриха его сыновья произвели раздел владений, согласно которому старший сын Иоганн-Фридрих II Средний получил Айзенах, Кобург и Готу, тогда как Иоанну Вильгельму достался Веймар.

После того, как в результате событий, известных как «Грумбахская ссора» Иоганн-Фридрих был помещён в вечное заточение, его три несовершеннолетних сына остались на попечении его брата. С течением времени отношения Иоанна-Вильгельма с императором ухудшились настолько, что специально созванный в 1570 году Шпейерский рейхстаг постановил передать опеку надо несовершеннолетними Иоанном-Казимиром и Иоанном-Эрнстом другим курфюрстам,  отдельные владения (третий сын Иоганна-Фридриха, Фридрих Генрих, умер в том же году).

Династия правила в Саксен-Веймаре, с 1741 года ещё и в Саксен-Эйзенахе, как герцоги, после объединения двух герцогств в 1809 году в Саксен-Веймар-Эйзенах — как герцоги Саксен-Веймар-Эйзенаха, а с 1815 года — как великие герцоги, пока Ноябрьская революция в 1918 году не отменила монархическое правление в Германии.

Дом Саксен-Веймар существует в настоящее время, его нынешний глава Михаэль Саксен-Веймар-Эйзенахский, внук последнего правившего великого герцога.

Герцоги Саксен-Веймара

Герцоги Саксен-Веймара и Саксен-Эйзенаха, впоследствии — герцоги Саксен-Веймар-Эйзенах

Великие герцоги Саксен-Веймар-Эйзенах

Другие известные представители 
 Бернгард Саксен-Веймарский (1604—1639), полководец, участник Тридцатилетней войны.
 Августа (1811—1890), германская императрица.
 Эдвард, принц Саксен-Веймар (1823—1902) — британский фельдмаршал.

Ссылки 
 Johann Hübners ... Drey hundert und drey und dreyßig Genealogische Tabellen, Tab. 160

!